El Sant Crist d'Èguet és la capella funerària del cementiri del poble i comuna cerdana d'Èguet, a la Catalunya del Nord.

Està situada en el cementiri del poble, a ponent del poble i a ran de la zona industrial. És a prop del poble, a penes 250 metres de distància.

Referències 

Sant Crist D
Eguet, Sant Crist D